Lake Shore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Shore (Maryland)
Lake Shore (Minnesota)
Lake Shore (Utah)
Lake Shore (Washington)